Whistle ():
 Whistle — сингл американского рэпера Флоу Райды.
 Whistle — песня южнокорейской женской группы Blackpink.
 Whistle! — манга художницы Дайсукэ Хигути и одноимённое аниме из 39 серий.

 См. также
 Свисток